Vorderwald heißen folgende geographische Objekte:

 Vorderwald (Gemeinde Sankt Gilgen), Ort bei Sankt Gilgen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Vorderwald (Gemeinde Sölk), Ortsteil der Gemeinde Sölk, Bezirk Liezen, Steiermark
 Vorderer Bregenzerwald, eine Region des Bregenzerwalds in Vorarlberg